Carlgren ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Carlgren (* 1958), schwedischer Politiker
 Erik Carlgren (* 1946), schwedischer Sprinter
 Oskar Carlgren (1865–1954), schwedischer Zoologe
 Patrik Carlgren (* 1992), schwedischer Fußballtorhüter